De Grand Prix-wegrace van Japan 2000 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 9 april 2000 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Mie